Austria:
 Ladendorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Osoby:
 Heinz Ladendorf – niemiecki historyk sztuki
 Otto Ladendorf – niemiecki filolog